Корну-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Корну.
 Корну-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Думбрава.